Кожухар Андрій Юрійович — український футболіст, воротар.
 Вероніка Кожухар (* 1998) — молдовська футболістка, нападниця та півзахисниця українського клубу «Шахтар» (Донецьк).
 Кожухар Володимир Маркович — український диригент, Народний артист Росії та України.
 Кожухар Катерина Сергіївна — редактор і ведуча радіожурналу «Renastere Відродження» громадської компанії «Теле-Радіо-Молдова», кандидат педагогічних наук.
 Кожухар Олександр Теофанович — доктор технічних наук, професор Національного університету «Львівська політехніка».
 Кожухар Сергій (справж. ім'я Плачинда Сергій Петрович) — український письменник. Прозаїк, публіцист, критик, член Спілки письменників України (1960).
 Кожухар Семен Тимофійович (1900 — ?) — голова Верховної Ради Молдавської РСР (1951—1959). Депутат Верховної Ради Молдавської РСР 2—5-го скликань.

Див. також 
 Кожухар — кравець, який шиє кожухи

Примітки